Lilla Roten kan syfta på:
Batteri Roten, artilleribatteri på ön Stora och Lilla Roten i norra Stockholms skärgård.
Lilla Roten, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun